

Geografia 
 Mailly – comune francese
 Mailly-Champagne – comune francese
 Mailly-la-Ville – comune francese
 Mailly-le-Camp – comune francese
 Mailly-le-Château – comune francese
 Mailly-Maillet – comune francese
 Mailly-Raineval – comune francese
 Mailly-sur-Seille – comune francese

Persone 
 Casa di Mailly – nobile famiglia francese originaria della Piccardia
 Giacomo di Mailly (?-1417) – cavaliere
 François de Mailly (1658-1721) – cardinale
 Augustin-Joseph de Mailly (1708-1794) – maresciallo di Francia
 Louise Julie de Mailly (1710-1751) – amante di Luigi X di Francia